

Automobili 
 Hyundai Nexo – autovettura a idrogeno prodotta dalla casa automobilistica sudcoreana Hyundai dal 2018

Geografia 
 Nexø – centro abitato situato sull'isola danese di Bornholm, nel mar Baltico

Persone 
 Martin Andersen Nexø – scrittore danese

Altro 
 Nexø I – razzo sperimentale amatoriale della danimarca, seguito dal Nexø II